Шилхак-Иншушинак:

 Шилхак-Иншушинак — царь Элама, правил приблизительно в 1150 — 1120 годах до н. э.
 Шилхак-Иншушинак II — царь Элама, правил приблизительно в 688 — 668 (?) годах до н. э.